Badakhxan, país muntanyós a la riba esquerra de l'Amudarià, dividit entre Tadjikistan i l'Afganistan 
 Província de Badakhxan, divisió administrativa de l'Afganistan amb 28 districtes, al nord-est del país entre l'Hindu Kush i l'Amudarià
 Gorno-Badakhxan, divisió administrativa autònoma del Tadjikistan format essencialment per les muntanyes Pamir